Rathberg ist der Name folgender Orte:

  Rathberg (Gemeinde Pöndorf), Ortsteil von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
  Rathberg (Gemeinde Scharnstein), Ortsteil von Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Radberg
 Rathsberg